Kukkola kan verwijzen naar twee aan weerszijden van een rivier gelegen plaatsen:
 Kukkola (Finland), dorp in Finland aan de Zweedse grens.
 Kukkola (Zweden), dorp in Zweden aan de Finse grens.